Schorpioenen, een orde van spinachtigen

Mensen
 Schorpioen I, een Egyptische koning
 Schorpioen II, een Egyptische koning

Sterrenkunde
 Schorpioen (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Schorpioen (astrologie), een teken van de dierenriem

Media

Muziek
 Scorpion (album van Drake), een album van de Canadese rapper Drake
 Scorpion (album van Eve), een album van de Amerikaanse rapster Eve
 Scorpions, een Duitse rockband
 The Scorpions, een Engelse beat-groep

Games
 Scorpion (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Scorpion, een voertuig in de Unreal Tournament 2004 en Unreal Tournament 3 computerspellen

Films en televisie
 Scorpion (1986), een Amerikaanse film uit 1986
 Scorpion (2007), een Franse film uit 2007
 The Scorpion King, een avonturenfilm uit 2002
 Scorpion (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014

Personages
 Scorpion (Marvel), een superschurk van Marvel Comics
 Scorpion (Mortal Kombat), personage uit Mortal Kombat

Militair
 Scorpion (tank), een Britse tank
 Zr.Ms. Schorpioen, een ramtorenschip van de Koninklijke Marine
 HMS Scorpion, de naam van verscheidene schepen in de Royal Navy
 USS Scorpion, de naam van verscheidene schepen in de US Navy
 Northrop F-89 Scorpion, een Amerikaanse onderscheppingsjager
 Škorpion vz. 61, een Tsjechisch machinepistool

Overig gebruik
 Scorpion (processor), een computerprocessor
 Scorpion (achtbaan), een achtbaan in Busch Gardens Tampa Bay, Verenigde staten
 Scorpion (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Scorpion Air, een Bulgaarse vrachtluchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 De Schorpioen, doorverwijspagina naar werken met deze titel
 Scorpio, doorverwijspagina naar het Latijnse woord